Dit is een lijst van voetbalstadions in Duitsland vanaf een capaciteit van 25.000.

Zie ook
 Lijst van stadions